Двадесет и първото обикновено народно събрание (XXI ОНС) е народно събрание на Царство България, открито на 9 декември 1923 и закрито на 15 април 1927, брой депутати – 267. Народното събрание се разпуска след изтичането на мандата му.

Избори 
Изборите за XXI ОНС са проведени на 18 ноември 1923, съгласно указ на цар Борис III № 468 от 10 октомври същата година. След изборите за XVI ОНС те се провеждат по пропорционалната система и са задължителни за всички избиратели, които не са лишени от това право. Избирателна активност – 86,2%. Това са вторите избори през 1923 г. поради предсрочното разпускане на XX ОНС след Деветоюнския преврат.

Изборни резултати 
Изборите са спечелени от коалицията Демократически сговор.

Място 
Заседанията се провеждат в сградата на Народното събрание в София.

Сесии 
 I редовна (9 декември 1923 – 16 юли 1924)
 II редовна (28 октомври 1924 – 10 септември 1925)
 III редовна (28 октомври 1925 – 30 септември 1926)
 IV редовна (28 октомври 1926 – 15 април 1927)

Бюро

Председател 
 д-р Тодор Кулев (9 декември 1923 – 4 януари 1926)
 Александър Цанков (5 януари 1926 – 15 април 1927)

Подпредседатели 
 Никола Найденов
 Борис Вазов
 Петър Тодоров

Източници